Anna Mohr kan syfta på flera personer:

 Anna Branzell (1895–1983), född Mohr, norsk-svensk arkitekt
 Anna Mohr (1944–2020), svensk HBTQ-aktivist